Боково — название населённых пунктов:

Россия 
 Боково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Боково — посёлок в составе города Иркутск Иркутской области.
 Боково — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Боково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Боково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Боково — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Боково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Боково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Боково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Боково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Боково — село в Викуловском районе Тюменской области.
 Боково — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Боково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Боково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Боково — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Боково — село в Любашёвском районе Одесской области.

См. также 
 Боково-Платово 
 Боковое